Монже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Монже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Монже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Монже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди